30-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 30 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Восточную Европу, Турцию, Африку, юго-западную часть Индийского океана, Антарктический океан к Южному полюсу и образующая ортодромию со 150-м меридианом западной долготы.

Время 
Время 30-го меридиана используется в часовом поясе UTC+02:00, например:
 Восточноевропейское время (зимой)
 Южноафриканское время

В геодезии 
В колониальные времена 30-й меридиан использовался для построения геодезической сети в Африке, благодаря чему уже в 1954 году удалось проложить непрерывную геодезическую сеть от Гринвича до Южной Африки.

Проходит через 
Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 30-й меридиан восточной долготы проходит через:

Факты 
 Рядом с 30-м меридианом проходит Пулковский меридиан, на котором стоит Пулковская обсерватория (). С 1839 по 1884 год обсерватория являлась точкой отсчёта для всех географических карт Российской империи. В это же время русский флот считал этот меридиан нулевым.
 Заглавный герой мультфильма Вячеслава Котёночкина «Котёнок с улицы Лизюкова» был волшебным образом перенесён из Воронежа в Африку в точку с координатами 7° ю. ш., 30° в. д.

См. также 
 29-й меридиан восточной долготы
 31-й меридиан восточной долготы

Примечания

Литература 
 J (Jim) R Smith. The Arc of the 30th Meridian North of the Equator . // From Pharaohs to Geoinformatics: FIG Working Week 2005 and GSDI-8. Cairo, Egypt April 16-21, 2005.
 Mills, D. L. The African Arc of the 30th Meridian: Completion of the Triangulation. Conference of Commonwealth Survey Officers, Paper No. 19. Report of Proceedings. HMSO, London, pp. 399–412, 1955.
 Wakefield, R.C., and Munsey, D.F.: The Arc of the Thirtieth Meridian between the Egyptian Frontier and Latitude 13° 45'. 1935-1940. Sudan Survey Department, Records, Vol. 1, London, 1950.
 Zakiewicz, T. The African Arc of the 30th Meridian. iKusasa. Durban. 24-28 August 1997.
 Macdonald, A. From Cape to Cairo: A chronology of the 30th Arc of Meridian triangulation. iKusasa. Durban. 24-28 August 1997.
 Rainsford, H. F. The African arc of the 30th meridian. Survey Review 11.82 (1951): 159-163.
 Wood, J. Calder. Sir David Gill and the geodetic survey of South Africa and the arc of the 30th meridian. Survey Review 7.48 (1943): 50-56.
 Macdonald, A. Two Continents, One Meridian, Two Visionaries, One Goal. Survey Review 35.275 (2000): 307-319.
 Smith, J. R. The Backbone of Colonial Mapping in Eastern Africa . // International Symposium on ‘‘Old Worlds-New Worlds’’: The History of Colonial Cartography, 1750-1950. Utrecht University, Netherlands, August 21-23. 2006.

Ссылки 

Долгота